Брянский сельсовет

Бурятия 
 Брянский сельсовет Кабанского района

Дагестан 
 Брянский сельсовет Кизлярского района

Калининградская область 
 Брянский сельсовет Гусевского района, упразднён в первой половине 1990-х